Stig Rydén kan syfta på:

* Stig Rydén (1908–1965), svensk museiman
 Stig Rydén (1910–1992), svensk-amerikansk målare